Липола () — упразднённая деревня на западном берегу реки Волчьей на территории Раздольевского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области, ранее относившаяся к лютеранскому приходу Ки́веннапа.

История 
Липола была пограничной деревней и не раз становилась полем боя. В марте 1703 года во время Северной войны здесь была одержана победа русских войск над шведским отрядом драгун майора Бургхаузена. На месте захоронения драгун в 1930 году был установлен крест. После войны деревня начала развиваться и крепнуть. В 1901 году в ней была открыта народная школа. 
В 1918 Липолу затронула гражданская война в Финляндии, в деревни дислоцировались группировка красных.
В 1939 году во время Зимней войны деревня была занята Красной армией на третий день войны.
1947 году деревня переименована в начале в Первомайскую а затем в Котово. 1950 годах деревня перестала существовать

Современность 
В настоящее время немного восточнее деревни на берегу небольшого озера располагается база отдыха Котово.
В 2005 году на полях Липолы снимался фильм Полумгла

Литература 
 Карельский перешеек — земля неизведанная. Балашов Е. А. Часть 1. Юго-западный сектор: Кивеннапа [Первомайское] — Терийоки [Зеленогорск]. СПб.:2007, седьмое издание.

Ссылки 
 Ristikivi частный архив Карельского перешейка
 Справочник переименований немецких и финских пунктов отошедших к СССР

Исчезнувшие населённые пункты на Карельском перешейке
Исчезнувшие населённые пункты Приозерского района